Заречаны (, ) — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заречаны — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Заречаны — хутор в Браславском районе Витебской области.
 Заречаны — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Заречаны — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Заречаны — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Заречаны — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Заречаны — деревня в Свислочском районе Гродненской области.
 Заречаны — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Украина 
 Заречаны — село в Житомирском районе Житомирской области.

См.также 
 Заречана — деревня в Октябрьском районе Костромской области России.